La Coupe Davis 1993 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 26 mars au 5 décembre dans différents lieux.

L'Allemagne remporte son  grâce à sa victoire en finale face à l'Australie par quatre victoires à une.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1993 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 100 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 22 dans la "Zone Amérique",
 23 dans la "Zone Asie/Océanie",
 39 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
La Coupe Davis 1993 est remportée par l'équipe d'Allemagne unifiée. Elle bat en finale l'Australie sur la terre battue de Dusseldorf. Le pilier de cette équipe s'appelle Michael Stich (ancien vainqueur de Wimbledon) secondé par Patrik Kühnen, Mark Kevin Goellner et Bernard Karbacher. Stich gagne onze matchs sur douze durant cette campagne (sa seule défaite se produit sur un match sans enjeu contre le Tchèque Korda). À noter que les Allemands jouaient sans Boris Becker, leur grand champion qui traversait une période de méforme. Stich eut quand même du mal à gagner le premier match de la finale face à Jason Stoltenberg qui le poussa aux cinq sets. Le deuxième match alla aussi jusqu'aux cinq manches et fut gagné par Richard Fromberg face à Mark Goellner. Mais les Allemands firent basculer le match le samedi quand la paire Kühnen-Stich prit le meilleur sur les deux spécialistes Woodforde et Woodbridge. Les Australiens n'avaient pas de super vedettes dans leurs rangs mais ils avaient éliminé au premier tour les États-Unis, tenants du titre qui avaient envoyé à Melbourne une équipe très faible sans aucune des vedettes de 1992, ni Agassi, ni Sampras, ni Courier. André Agassi et Jim Courier avaient refusé de jouer pour protester contre la décision de la fédération américaine de ne pas nommer John McEnroe au poste de capitaine. Pete Sampras voulait consacrer plus de temps à son parcours personnel et avait décidé de faire l'impasse sur la Coupe Davis. À noter l'énorme surprise du deuxième tour qui vit les Français battus à domicile par l'Inde à Fréjus.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1994.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1993 se joue entre l'Australie et l'Allemagne.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1994. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 24 au 26 septembre.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1993 de l'ATP
 World Team Cup 1993
 Coupe de la Fédération 1993

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1993
Coupe Davis
Davis